La famille Kalsakau est une famille vanuataise de chefs coutumiers de l'île d', engagés de manière prééminente dans la vie politique de la République de Vanuatu. Elle a notamment produit deux Premiers ministres, deux vice-Premiers ministres et un ministre des Finances.

Parmi ses membres sont :

 Tarimata Kalsakau (1880-1950), ancien de l'Église presbytérienne, nommé chef suprême d'Ifira en 1908 ;
 Graham Kalsakau (1913-1989), ancien de l'Église presbytérienne, nommé chef suprême d'Ifira en 1952, vice-président du   (Conseil national des chefs) ;
 Mantoi Kalsakau, homme d'affaires, nommé chef suprême d'Ifira en 1989 ; épouse la sœur de Barak Sopé (Premier ministre de 1999 à 2001) ;
 Kizzy Kalsakau, journaliste ;
 John Kalsakau, médecin, premier autochtone vanuatais à obtenir un diplôme de médecine ;
 Stephen Kalsakau, député, ministre de l'Éducation, ministre de l'Agriculture, ministre des Terres ;
 Makau Kalsakau, médecin, officier de l'ordre de l'Empire britannique ;
 Kalpokor Kalsakau (né en 1945), député, ministre des Finances ;
 George Kalsakau (1930-2001), Premier ministre inaugural des Nouvelles-Hébrides (1977-1978) puis maire de Port-Vila ;
 Éphraïm Kalsakau (né en 1955), secrétaire général du Conseil des syndicats de Vanuatu, député ;
 Ishmael Kalsakau, député, chef de l'opposition parlementaire, ministre de l'Intérieur, vice-Premier ministre, puis Premier ministre depuis 2022 ;
 Joshua Kalsakau (né en 1971), député, ministre de la Justice et de la Sécurité sociale, vice-Premier ministre.

Agnes Kalsakau est une joueuse de l'équipe du Vanuatu féminine de football, et Rorona Kalsakau est la vice-secrétaire-générale de la Fédération du Vanuatu de football, mais leur relation de parenté aux autres membres de la famille Kalsakau (et entre elles) n'est pas actuellement connue.

Références

Personnalité vanuatuane
Famille vanuataise
Politique au Vanuatu